Santelmo, Fuego de San Telmo
 Santelmo (banda), banda española de heavy metal